Сенуфо:

 Сенуфо — народ, проживающий в Западной Африке;
 Языки сенуфо — группа языков нигеро-конголезской семьи;
  — народный головной убор сенуфо.